Wanne (België), plaats in België
Wanne (Duitsland), plaats in Duitsland